Petter Olsen est un nom pouvant désigner:

 (né en 1948), homme d'affaires et milliardaire norvégien
 (né en 1998), joueur norvégien de football

Voir aussi
Petter Furuseth (né en 1978), footballeur norvégien aussi connu sous le nom Petter Furuseth Olsen

Pettersson, Petter